Астре́й (, «звёздный») — в древнегреческой мифологии — божество звездного неба.

Сведения 
Гесиод считал Астрея титаном второго поколения, сыном Крия и Еврибии, мужем Эос, отцом ветров Борея, Нота, Зефира и Эвра.

Однако другие склонялись к тому, что Астрей был гигантом, потомком Тартара и Геи.

Примечания

Ссылки 
 

Древнегреческие боги
Боги по алфавиту
Титаны
Гиганты (древнегреческая мифология)